Orgon – miejscowość i gmina we Francji
 orgon – pseudonaukowa i hipotetyczna forma "podstawowej energii kosmicznej", której odkrycie postulował Wilhelm Reich w latach trzydziestych XX wieku
 Orgon – postać komedii Moliera pt. Świętoszek